Dieser Artikel behandelt die ecuadorianische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea.

Qualifikation 
In der südamerikanischen Konföderation wurde die Qualifikation in einer einzigen großen Gruppe ausgespielt, die alle zehn Länder umfasste. Die ersten vier qualifizierten sich direkt, der fünfte musste zwei Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Ozeaniengruppe bestreiten.

Etwas überraschend erreichte Ecuador noch vor Brasilien den zweiten Platz der Südamerikagruppe und qualifizierte sich damit erstmals für die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Ecuadorianisches Aufgebot

Vorrunde 
Ecuador war in der Gruppe G krasser Außenseiter, und so gingen die ersten beiden Spiele gegen Italien und Mexiko fast erwartungsgemäß verloren, auch wenn Ecuador kurze Zeit 1:0 gegen Mexiko führte. In der letzten Begegnung wurden überraschend die sehr schwachen Kroaten besiegt, die zuvor noch Italien geschlagen hatten. Dennoch schied Ecuador als Tabellenletzter aus dem Turnier aus.

Gruppe G

2002
Ecuador